Benjamin "Ben" Dunkelman (1913–1997) – kanadyjski dowódca wojskowy
 (19694) Dunkelman – planetoida